Ценово — топоним:

 Ценово — община, Болгария
 Ценово — село, Русенская область, Болгария
 Ценово — село, Старозагорская область, Болгария
 Ценово — деревня, Клепиковский район, Рязанская область, Россия